Twierdzenie Steinitza może oznaczać jeden z następujących wyników Ernsta Steinitza:
 twierdzenie Steinitza w algebrze liniowej,
 twierdzenie Steinitza w teorii ciał,
 twierdzenie Steinitza w teorii grafów,
 twierdzenie Steinitza w geometrii,
 twierdzenie Steinitza w analizie matematycznej.